Inno nazionale dell'Afghanistan del 1926
 Inno nazionale dell'Afghanistan del 1943 o Šâhe ğažur-o-mehrabane ma
 Inno nazionale dell'Afghanistan del 1973 o Tso če dā źməka asmān wī
 Inno nazionale dell'Afghanistan del 1978 o Garam shah lā garam shah
 Inno nazionale dell'Afghanistan del 1992 o Qal’a-ye islām, qalb-e Āsiya
 Inno nazionale dell'Afghanistan del 1996 o Dā də bātorāno kor
 Inno nazionale dell'Afghanistan del 2006 o Dā watan Afğānistān